

Astronomia 
 Cratere Runge – cratere della faccia visibile della Luna

Geografia 
 Runge – centro abitato nella contea di Karnes, Texas, Stati Uniti d'America

Persone 
 Björn Runge – regista e sceneggiatore svedese
 Carl David Tolmé Runge – matematico e fisico tedesco
 Franz Runge – calciatore austriaco
 Friedlieb Ferdinand Runge – chimico tedesco
 Herbert Runge – pugile tedesco
 Jacob Runge – teologo tedesco
 Johan Runge – sollevatore danese
 Philipp Otto Runge – pittore romantico tedesco